Termín mitra má více významů:

 Mitra (hinduismus), hinduistický bůh
 Mithra (z řečtiny, viz mithraismus) – voják a bůh starověkého Středního Východu, především vojáků Řeků a Římanů;
 Mitra, latinský název pro plže čepicovka
 Mitra (křesťanství) (z řečtiny) látková, do dvou hrotitých oblouků vybíhající obřadní pokrývka hlavy vysokých církevních hodnostářů, zpravidla bohatě zdobená; viz infule.
 
 příjmení osob
 Eva Mitrová, (* 1937) slovenská lékařka a politička, po sametové revoluci čs. poslankyně FS za HZDS